Osoby o tym nazwisku:
 Bartłomiej Stawiarski – polski polityk, historyk i samorządowiec
 Jarosław Stawiarski – polski polityk, historyk i nauczyciel
 Stanisław Stawiarski – polski urzędnik i dyplomata